Sciacchitano ist der Familienname folgender Personen:

 Antonello Sciacchitano (* 1940), italienischer Psychoanalytiker, Mathematiker, Arzt und Autor
 Salvatore Sciacchitano (* 1954), italienischer Weltraumexperte, Direktor des ICAO